Xavier Rius Sant (Barcelona, 1959), periodista especialitzat en l'extrema dreta
 Xavier Rius i Torres (València, 1963), polític valencià
 Xavier Rius Tejedor (Barcelona, 1963), director del mitjà digital e-notícies